Сэтцу — японское географическое название. Может oзначать:
 Сэтцу — город в префектуре Осака
 Сэтцу — историческая провинция Японии
 Сэтцу — японский линкор, второй и последний линкор типа «Кавати».